Székler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Székler (1902–1997), rumänischer Intendant des Deutschen Staatstheaters Timișoara

Siehe auch:
 Szekler, eine den ungarischen Szekler-Dialekt sprechende Bevölkerungsgruppe im Osten Siebenbürgens in der Mitte Rumäniens
 Széklerland, Gebiet im Osten von Siebenbürgen in Rumänien bezeichnet, in dem die Szekler siedeln